Мария Кристина Бурбон-Сицилийская:

 Мария Кристина Бурбон-Сицилийская (1779—1849) — неаполитанская принцесса из династии Бурбонов, в замужестве — королева-консорт Сардинского королевства.
 Мария Кристина Бурбон-Сицилийская (1806—1878) — принцесса Обеих Сицилий, королева-консорт и 4-я супруга короля Испании Фердинанда VII.
 принцесса Мария Кристина Бурбон-Сицилийская (1877—1947) — номинальная великая герцогиня-консорт Тосканская, дочь принца Альфонсо Бурбон-Сицилийского, графа ди Казерта и принцессы Марии Антуанетты Бурбон-Сицилийской.
  (род. 1933) — жена принца Казимира Бурбон-Сицилийского, дочь Амадея Савойскогго, герцога Аостского и принцессы Анны Орлеанской.